Vitoriense – abitanti di Santa Vitória do Palmar
Vitoriense – abitanti di Vitória de Santo Antão
Vitoriense – abitanti di Vitória do Mearim
Vitoriense – abitanti di Vitória do Xingu